Toponímia:
 Campos (municipi de Mallorca)
 Campos d'Arenós, població de la comarca de l'Alt Millars, al País Valencià 
 Campos de Hellín, comarca de la província d'Albacete a la frontera amb la Regió de Múrcia 
 Casa dels Campos, habitatge a Ulldecona (Montsià) 
 Biografies:
 Adrià Campos (Alzira, País Valencià, 1960), pilot de Fórmula 1 
 Adriana Campos
 Francesc Xavier Campos Coll o Xisco Campos (Binissalem, Mallorca, 1982), futbolista balear que juga de lateral o central
 João Leiva Campos Filho (Novo Horizonte, 1949), futbolista brasiler retirat de la dècada de 1970 
 Jorge Campos (Acapulco, 1966), porter de futbol mexicà 
 José Campos Crespo, comerciant i polític valencià, diputat a les Corts espanyoles durant la restauració borbònica 
 José Víctor Campos Guinot (Castelló de la Plana, 1960), advocat i polític valencià 
 Laura Campos (Montcada i Reixac, 1977), alcaldessa de Montcada i Reixac des de les eleccions municipals del 2015
 Laura Campos Prieto (Mèrida, 1988), gimnasta espanyola especialitzada en la disciplina de gimnàstica artística 
 María Teresa Campos Luque (Tetuan, Protectorat Espanyol al Marroc, 1941), periodista espanyola
 Purificación Campos Sánchez o Purita Campos, dibuixant de còmics, il·lustradora i pintora catalana 
 Ramón Campos Pérez (Borriana, entre 1755 i 1760 - 1808), escriptor i filòsof valencià 
 Miscel·lània:
 Campos pel Canvi, coalició electoral de Campos (Mallorca) formada pel Partit Socialista de Mallorca (PSM), el Partit Socialista (PSIB-PSOE) i Entesa per Mallorca (ExM)
 Volta de Campos, cursa ciclista per etapes que es disputa a l'estat de Rio de Janeiro Brasil